

Geografia

Francia 
 Kappelen – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Kappelen – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Pagine correlate 
Kapellen (disambigua) – pagina di disambiguazione
Kappeln – pagina di disambiguazione